Havdruplisten er en lokalliste, der stiller op til kommunalvalg i Solrød Kommune, og primært repræsenterer stationsbyen Havdrup.

Listen er Danmarks ældste lokalliste, og er stiftet i 1954. Ved seneste kommunalvalg fik listen 1 mandat i Solrød kommunes 19 medlemmer store kommunalbestyrelse.

Referencer 

Lokal- og borgerlister
Solrød Kommune
Etableret i 1954